Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute à Orange du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Karen Susman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Lesley Turner et Ken Fletcher enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Navigation 

dames 1962
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1962
Sport en juillet 1962
Sport en août 1962